Brad Binder (Potchefstroom, 11 augustus 1995) is een Zuid-Afrikaans motorcoureur. In 2016 werd hij wereldkampioen in de Moto3-klasse. Zijn jongere broer Darryn is ook motorcoureur.

Carrière
Binder begon zijn carrière in het karting in 2003, maar in 2005 stapte hij over naar de motorsport en wint direct kampioenschappen in de 50-, 125- en 150cc-klassen. In 2008 maakte hij zijn internationale debuut in de Britse Superteens Series. In 2009 stapte hij over naar de FIM MotoGP Rookies Cup. In zijn eerste seizoen was een tiende plaats op het Circuito Permanente de Jerez zijn beste resultaat, waardoor hij veertiende werd in het kampioenschap met 17 punten. In 2010 kende hij een beter seizoen en stond hij op het podium op het Circuit Mugello en de Sachsenring (tweemaal), waardoor hij vijfde werd in de eindstand met 109 punten. In 2011 behaalde hij op het Autódromo do Estoril zijn eerste overwinning in de klasse, maar met slechts twee andere podiumplaatsen op Jerez en de Sachsenring zakte hij terug naar de zevende plaats in de rangschikking met 95 punten.

Aan het eind van 2011 maakte Binder zijn debuut in de 125cc-klasse van het wereldkampioenschap wegrace tijdens de Grand Prix van Indianapolis als vervanger van Luis Salom op een Aprilia bij het team RW Racing GP. Daarnaast was hij in de laatste vier races de vervanger van Miguel Oliveira bij Andalucia Banca Civica. Hij behaalde zijn beste resultaat in Indianapolis met een zeventiende plaats.

In 2012 werd de naam van het kampioenschap veranderd naar Moto3 en was Binder vaste coureur bij RW Racing GP, dat was overgestapt naar een Kalex-KTM, naast Salom. Hij wist enkele keren in de punten te eindigen, met een vierde plaats tijdens de laatste race in Valencia als hoogtepunt. Hij werd 21e in het kampioenschap met 24 punten. In 2013 stapte hij over naar Ambrogio Racing en begon hij het seizoen op een Suter-Honda, maar het team stapte na de Grand Prix van Groot-Brittannië over naar een Mahindra. Hij scoorde regelmatig top 10-posities en eindigde het seizoen op de dertiende plaats met 66 punten. In 2014 bleef hij actief op een Mahindra en behaalde in Duitsland zijn eerste podiumplaats, om er in Japan een tweede aan toe te voegen. Mede hierdoor verbeterde hij zichzelf naar de elfde positie met 109 punten.

In 2015 stapte Binder over naar het Moto3-fabrieksteam van KTM en stond hij op het podium in Spanje, Tsjechië, Australië en Maleisië, waardoor hij zesde werd in het kampioenschap met 159 punten. In 2016 bleef hij hier rijden en stond in de eerste drie races in Qatar, Argentinië en Texas op het podium. Tijdens de vierde race in Spanje moest hij achteraan starten omdat zijn motorfiets niet voldeed aan de reglementen, maar wist hij een sterke race te rijden om zo zijn eerste Grand Prix-overwinning te behalen. Hij werd hiermee de eerste Zuid-Afrikaan die een Grand Prix won sinds Jon Ekerold de 350 cc-race tijdens de Grand Prix der Naties 1981. In de volgende twee races in Frankrijk en Italië won hij opnieuw, alsmede in de later in het seizoen verreden races in Groot-Brittannië en San Marino. Door in de Grand Prix van Aragón als tweede te eindigen, veroverde hij vier races voor het einde de wereldtitel in de Moto3. Hij werd hiermee ook de eerste Zuid-Arikaan sinds Ekerold in de 350cc-klasse in 1980 die een wereldkampioenschap wist te behalen. In zijn laatste race van 2019 won Binder in Valencia. Binder heeft ook zijn laatste race in de Moto2 gereden. Vanaf seizoen 2020, rijdt de Zuid-Afrikaan in het KTM fabrieksteam, met Pol Espargàro als zijn teamgenoot. Binder wist na zijn 3e race op de fabrieks KTM, een zege binnen te halen.

Statistieken

Grand Prix

Per seizoen

Per klasse

Races per jaar
(vetgedrukt betekent pole positie; cursief betekent snelste ronde)

Externe link
 

Zuid-Afrikaans motorcoureur
MotoGP-coureur